Erengisle Nilsson kan syfta på:

Erengisle Nilsson den äldre
Erengisle Nilsson den yngre